Епи́скоп Ирине́й (, в миру Иоа́ннис Верика́кис, ; ) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Евменийский (с 2019), викарий патриарха Константинопольского.

Биография 
В 1997 году он стал монахом в монастыре святого Георгия в Кариди-Апокоронасе. В том же году он был рукоположен в сан диакона митрополитом Кидонийским и Апокороносским Иринеем (Афанасиадисом). В 1999 году он окончил кафедру пастырского и социального богословия богословской школы в Салониках. В 2000 году он был рукоположен в сан пресвитера тем же митрополитом. В 2005—2019 годы служил настоятелем монастыря Гувернето в Ханье.

16 октября 2019 года являлся одним из кандидатов при выборах викарного епископа для Критской архиепископии.

27 ноября 2019 года Священным синодом Константинопольской православной церкви был избран для рукоположения в сан епископа Евменийского, викария патриарха Константинопольского.

8 декабря 2019 года в Георгиевском патриаршем соборе был рукоположен в сан епископа Евменийского. В хиротонии участвовали: патриарх Константинопольский Варфоломей, архиепископ Критский Ириней (Афанасиадис), митрополит Иконийский Феолипт (Фенерлис), митрополит Аркалохорийско-Кастеллийский и Вианосский Андрей (Нанакис), митрополит Кисамосский и Селинский Амфилохий (Андроникакис), митрополит Кидонийский и Апокоронский Дамаскин (Папаяннакис), митрополит Галлиопольский и Мадитский Стефан (Динидис), митрополит Глифадский Антоний (Аврамиотис) (Элладская православная церковь), митрополит Силиврийский Максим (Вгенопулос), митрополит Иерапитнийский и Ситийский Кирилл (Диамандакис) и архиепископ Катарский Макарий (Маврояннакис) В богослужении участвовал игумен афонского Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем (Куцу).

Труды

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Константинопольской православной церкви

Примечания 

Епископы Константинопольской православной церкви